W krzywym zwierciadle: Inwazja przygruntowych olbrzymek (lub Tonya i Lenora Atakują!)  Dwie parodie z udziałem aktorki komediowej Julie Brown. Znana łyżwiarka figurowa Tonya Hardly (Julie Brown) robi wszystko, by zaszkodzić karierze swojej rywalki, Nancy Cardigan (Khrystyne Haje). W drugiej części Lenora Babbitt (też Julie Brown) atakuje z nożem swojego męża i ucina mu przyrodzenie.

Tonya: Lepsza z rannym kolanem
Łyżwiarka Tonya Hardly (Julie Brown), chce w jakikolwiek sposób zaszkodzić swojej rywalce Nancy Cardigan (Khrystyne Haje), jednak wszystko wymyka się spod kontroli. Jej mąż Jeff Googooly i jego przyjaciel "szpieg" Sean Heckardt (Eric Edwards) zostają aresztowani, a Tonya dalej sama próbuje coś zdziałać. Niestety na marne.

"On nigdy nie dał mi orgazmu: Historia Lenory Babbit"
Hiszpanka znana z tego, że ucieła przyrodzenie mężowi (Juan Wayne Babbitt (Adam Storke)). Opowiada swoją historie pewnemu gościowi z gazety (Dick Langley (Sam McMurray)).

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie filmy komediowe
Amerykańskie filmy z 1994 roku